Miejscowości w USA:
 Krebs – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Pittsburg
Osoby o nazwisku Krebs:
 Hans Krebs (1898–1945) – niemiecki generał
 Hans Adolf Krebs (1900–1981) – niemiecki biochemik i lekarz pochodzenia żydowskiego, laureat Nagrody Nobla
 Charles J. Krebs (ur. 1936) – amerykański zoolog, ekolog
 Edwin G. Krebs (1918–2009) – amerykański biochemik i lekarz, laureat Nagrody Nobla
 Emil Krebs (1867–1930) – niemiecki poliglota
 Fritz Krebs (1896–1917) – niemiecki lotnik, as myśliwski
 Helmut Krebs (1913–2007) – niemiecki śpiewak, tenor
 Karl August Krebs (1804–1880) – niemiecki kompozytor i dyrygent
 Konrad Krebs (1492–1540) – niemiecki architekt
 Johann Tobias Krebs (1690–1762) – niemiecki organista i kompozytor

Zobacz też 
 Grebs
 Krebsówka
 Kreps